|-
|(91751)||1999 TX188|| align=right|15,0|| align=right|3,086|| align=right|0,184|| align=right|14,65|| align=right|5,420||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91752)||1999 TB189|| align=right|14,4|| align=right|3,010|| align=right|0,060|| align=right|11,31|| align=right|5,221||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91753)||1999 TN189|| align=right|14,9|| align=right|3,092|| align=right|0,086|| align=right|8,60|| align=right|5,435||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91754)||1999 TO189|| align=right|14,0|| align=right|3,114|| align=right|0,081|| align=right|11,90|| align=right|5,494||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91755)||1999 TQ189|| align=right|14,9|| align=right|2,981|| align=right|0,078|| align=right|9,56|| align=right|5,146||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91756)||1999 TT189|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,058|| align=right|10,27|| align=right|5,187||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91757)||1999 TN190|| align=right|15,4|| align=right|2,839|| align=right|0,228|| align=right|11,65|| align=right|4,782||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91758)||1999 TR190|| align=right|14,5|| align=right|2,870|| align=right|0,211|| align=right|13,53|| align=right|4,862||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91759)||1999 TU191|| align=right|14,2|| align=right|3,037|| align=right|0,061|| align=right|8,17|| align=right|5,292||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91760)||1999 TX191|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,078|| align=right|9,06|| align=right|5,367||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91761)||1999 TZ191|| align=right|14,5|| align=right|3,086|| align=right|0,065|| align=right|10,44|| align=right|5,420||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91762)||1999 TH192|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,106|| align=right|8,06|| align=right|5,430||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91763)||1999 TN192|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,097|| align=right|11,70|| align=right|5,028||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91764)||1999 TV193|| align=right|14,2|| align=right|3,083|| align=right|0,060|| align=right|7,91|| align=right|5,413||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91765)||1999 TE194|| align=right|14,1|| align=right|3,100|| align=right|0,007|| align=right|9,55|| align=right|5,459||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91766)||1999 TK194|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,051|| align=right|8,78|| align=right|5,346||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91767)||1999 TH196|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,109|| align=right|8,58|| align=right|5,472||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91768)||1999 TQ196|| align=right|14,3|| align=right|2,998|| align=right|0,116|| align=right|9,97|| align=right|5,190||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91769)||1999 TS198|| align=right|14,4|| align=right|3,113|| align=right|0,099|| align=right|11,25|| align=right|5,491||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91770)||1999 TE200|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,138|| align=right|10,83|| align=right|5,124||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91771)||1999 TW202|| align=right|14,8|| align=right|3,020|| align=right|0,020|| align=right|9,15|| align=right|5,246||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91772)||1999 TD203|| align=right|15,2|| align=right|2,981|| align=right|0,172|| align=right|2,23|| align=right|5,146||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91773)||1999 TL203|| align=right|14,1|| align=right|3,119|| align=right|0,055|| align=right|9,06|| align=right|5,507||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91774)||1999 TT203|| align=right|14,7|| align=right|3,032|| align=right|0,193|| align=right|6,11|| align=right|5,280||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91775)||1999 TH206|| align=right|14,3|| align=right|3,189|| align=right|0,122|| align=right|9,42|| align=right|5,694||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91776)||1999 TJ206|| align=right|12,7|| align=right|3,175|| align=right|0,137|| align=right|29,93|| align=right|5,656||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91777)||1999 TM206|| align=right|12,8|| align=right|3,148|| align=right|0,088|| align=right|11,48|| align=right|5,584||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91778)||1999 TG208|| align=right|13,6|| align=right|3,236|| align=right|0,080|| align=right|18,06|| align=right|5,820||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91779)||1999 TL208|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,101|| align=right|15,87|| align=right|5,454||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91780)||1999 TH211|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,091|| align=right|5,16|| align=right|5,161||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91781)||1999 TR212|| align=right|14,2|| align=right|2,810|| align=right|0,155|| align=right|16,01|| align=right|4,708||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91782)||1999 TO214|| align=right|15,2|| align=right|3,017|| align=right|0,140|| align=right|1,68|| align=right|5,240||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91783)||1999 TQ216|| align=right|14,8|| align=right|2,947|| align=right|0,121|| align=right|3,10|| align=right|5,059||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91784)||1999 TV216|| align=right|14,9|| align=right|3,007|| align=right|0,178|| align=right|1,89|| align=right|5,215||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91785)||1999 TU217|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,074|| align=right|9,77|| align=right|5,373||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91786)||1999 TB219|| align=right|14,9|| align=right|3,035|| align=right|0,099|| align=right|9,75|| align=right|5,286||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91787)||1999 TZ219|| align=right|13,7|| align=right|3,246|| align=right|0,104|| align=right|12,55|| align=right|5,848||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91788)||1999 TG221|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,076|| align=right|12,14|| align=right|5,337||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91789)||1999 TH221|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,171|| align=right|10,03|| align=right|4,582||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91790)||1999 TF222|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,072|| align=right|8,36|| align=right|5,501||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91791)||1999 TD223|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,064|| align=right|8,50|| align=right|5,130||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91792)||1999 TM223|| align=right|15,2|| align=right|2,989|| align=right|0,095|| align=right|6,61|| align=right|5,166||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91793)||1999 TR227|| align=right|15,0|| align=right|3,002|| align=right|0,082|| align=right|8,09|| align=right|5,200||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91794)||1999 TG228|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,177|| align=right|15,06|| align=right|5,387||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91795)||1999 TP228|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,035|| align=right|9,93|| align=right|5,410||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91796)||1999 TE230|| align=right|14,1|| align=right|2,931|| align=right|0,052|| align=right|12,47|| align=right|5,016||MBA||3. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91797)||1999 TF233|| align=right|13,8|| align=right|2,855|| align=right|0,134|| align=right|14,18|| align=right|4,824||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91798)||1999 TT233|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,128|| align=right|8,10|| align=right|4,586||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91799)||1999 TE234|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,119|| align=right|12,28|| align=right|5,322||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91800)||1999 TK234|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,072|| align=right|10,45|| align=right|5,740||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91801)||1999 TC235|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,023|| align=right|8,63|| align=right|5,352||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91802)||1999 TH235|| align=right|14,9|| align=right|3,015|| align=right|0,146|| align=right|3,91|| align=right|5,235||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91803)||1999 TZ235|| align=right|15,0|| align=right|3,068|| align=right|0,095|| align=right|7,11|| align=right|5,372||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91804)||1999 TX237|| align=right|15,8|| align=right|2,880|| align=right|0,006|| align=right|2,03|| align=right|4,887||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91805)||1999 TB241|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,121|| align=right|10,49|| align=right|5,345||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91806)||1999 TJ244|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,141|| align=right|18,07|| align=right|5,501||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91807)||1999 TU245|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,128|| align=right|11,29|| align=right|5,562||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91808)||1999 TH247|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,142|| align=right|18,26|| align=right|5,417||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91809)||1999 TG248|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,088|| align=right|9,61|| align=right|5,374||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91810)||1999 TQ249|| align=right|14,6|| align=right|3,012|| align=right|0,053|| align=right|7,50|| align=right|5,228||MBA||9. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91811)||1999 TL252|| align=right|13,7|| align=right|3,141|| align=right|0,138|| align=right|12,53|| align=right|5,566||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91812)||1999 TQ252|| align=right|15,2|| align=right|2,812|| align=right|0,144|| align=right|2,86|| align=right|4,716||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91813)||1999 TL254|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,117|| align=right|12,11|| align=right|5,175||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91814)||1999 TV261|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,106|| align=right|12,27|| align=right|5,417||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91815)||1999 TO265|| align=right|14,0|| align=right|2,854|| align=right|0,041|| align=right|15,95|| align=right|4,820||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91816)||1999 TA267|| align=right|14,0|| align=right|3,002|| align=right|0,056|| align=right|9,33|| align=right|5,200||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91817)||1999 TG267|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,074|| align=right|10,11|| align=right|4,529||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91818)||1999 TU267|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,187|| align=right|12,99|| align=right|4,503||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91819)||1999 TB268|| align=right|14,3|| align=right|2,941|| align=right|0,136|| align=right|9,73|| align=right|5,042||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91820)||1999 TT268|| align=right|14,4|| align=right|2,857|| align=right|0,045|| align=right|11,29|| align=right|4,829||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91821)||1999 TN277|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,105|| align=right|10,58|| align=right|5,406||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91822)||1999 TU277|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,125|| align=right|4,67|| align=right|5,567||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91823)||1999 TJ280|| align=right|14,9|| align=right|3,025|| align=right|0,157|| align=right|2,17|| align=right|5,260||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91824)||1999 TU280|| align=right|14,4|| align=right|3,017|| align=right|0,121|| align=right|9,58|| align=right|5,240||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91825)||1999 TM281|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,152|| align=right|11,59|| align=right|5,542||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91826)||1999 TP281|| align=right|13,4|| align=right|3,199|| align=right|0,084|| align=right|15,53|| align=right|5,720||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91827)||1999 TK282|| align=right|14,7|| align=right|3,046|| align=right|0,136|| align=right|1,51|| align=right|5,314||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91828)||1999 TU282|| align=right|15,5|| align=right|2,947|| align=right|0,073|| align=right|1,91|| align=right|5,059||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91829)||1999 TE284|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,107|| align=right|6,53|| align=right|5,434||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91830)||1999 TF297|| align=right|14,6|| align=right|2,897|| align=right|0,099|| align=right|2,93|| align=right|4,930||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91831)||1999 TX298|| align=right|16,4|| align=right|2,833|| align=right|0,062|| align=right|1,25|| align=right|4,768||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91832)||1999 TS300|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,063|| align=right|8,43|| align=right|5,301||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91833)||1999 TW304|| align=right|15,9|| align=right|2,856|| align=right|0,125|| align=right|1,77|| align=right|4,827||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91834)||1999 TU308|| align=right|15,7|| align=right|2,843|| align=right|0,109|| align=right|2,42|| align=right|4,792||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91835)||1999 TV310|| align=right|15,6|| align=right|3,064|| align=right|0,038|| align=right|3,39|| align=right|5,362||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91836)||1999 TA311|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,009|| align=right|7,84|| align=right|5,309||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91837)||1999 TB311|| align=right|14,7|| align=right|2,922|| align=right|0,075|| align=right|3,32|| align=right|4,993||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91838)||1999 TF314|| align=right|14,9|| align=right|3,131|| align=right|0,240|| align=right|10,92|| align=right|5,540||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91839)||1999 TX314|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,103|| align=right|15,40|| align=right|5,516||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91840)||1999 TZ318|| align=right|15,7|| align=right|3,101|| align=right|0,189|| align=right|0,63|| align=right|5,459||MBA||12. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91841)||1999 TA321|| align=right|15,1|| align=right|3,112|| align=right|0,197|| align=right|8,79|| align=right|5,488||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91842)||1999 TP322|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,167|| align=right|24,07|| align=right|5,625||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91843)||1999 UF1|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,209|| align=right|17,11|| align=right|5,509||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91844)||1999 UR2|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,043|| align=right|7,45|| align=right|5,434||MBA||19. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(91845)||1999 UT2|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,098|| align=right|11,38|| align=right|5,391||MBA||19. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(91846)||1999 UY3|| align=right|16,1|| align=right|2,926|| align=right|0,153|| align=right|16,96|| align=right|5,005||MBA||31. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(91847)||1999 UW5|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,076|| align=right|11,33|| align=right|5,579||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91848)||1999 UG6|| align=right|15,0|| align=right|2,942|| align=right|0,109|| align=right|2,16|| align=right|5,047||MBA||28. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91849)||1999 UK6|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,086|| align=right|7,08|| align=right|5,632||MBA||28. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91850)||1999 UN7|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,061|| align=right|8,65|| align=right|5,621||MBA||31. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(91851)||1999 UA8|| align=right|14,6|| align=right|3,123|| align=right|0,156|| align=right|15,88|| align=right|5,517||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91852)||1999 UD8|| align=right|14,9|| align=right|2,931|| align=right|0,111|| align=right|0,92|| align=right|5,018||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91853)||1999 UK8|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,064|| align=right|9,50|| align=right|5,445||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91854)||1999 UA9|| align=right|15,0|| align=right|3,028|| align=right|0,103|| align=right|12,16|| align=right|5,267||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91855)||1999 UD11|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,135|| align=right|20,67|| align=right|5,434||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91856)||1999 UB13|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,134|| align=right|15,51|| align=right|4,589||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91857)||1999 UR13|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,220|| align=right|15,51|| align=right|5,636||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91858)||1999 US16|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,134|| align=right|11,74|| align=right|5,446||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91859)||1999 UX17|| align=right|15,4|| align=right|2,950|| align=right|0,046|| align=right|2,82|| align=right|5,067||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91860)||1999 UL18|| align=right|15,6|| align=right|2,915|| align=right|0,121|| align=right|2,86|| align=right|4,977||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91861)||1999 UT18|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,016|| align=right|7,94|| align=right|5,491||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91862)||1999 US20|| align=right|15,7|| align=right|3,000|| align=right|0,140|| align=right|2,14|| align=right|5,195||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91863)||1999 UV23|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,129|| align=right|10,58|| align=right|4,337||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91864)||1999 UW24|| align=right|13,3|| align=right|3,050|| align=right|0,107|| align=right|10,89|| align=right|5,327||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91865)||1999 UD25|| align=right|13,6|| align=right|3,199|| align=right|0,097|| align=right|17,51|| align=right|5,720||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91866)||1999 UD27|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,075|| align=right|12,62|| align=right|4,560||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91867)||1999 UC30|| align=right|16,3|| align=right|3,035|| align=right|0,045|| align=right|2,77|| align=right|5,286||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91868)||1999 UF36|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,042|| align=right|13,64|| align=right|4,513||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91869)||1999 UU38|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,085|| align=right|13,85|| align=right|5,680||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91870)||1999 UA39|| align=right|14,7|| align=right|2,844|| align=right|0,145|| align=right|9,38|| align=right|4,796||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91871)||1999 UT39|| align=right|14,3|| align=right|3,046|| align=right|0,071|| align=right|10,79|| align=right|5,314||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91872)||1999 UL41|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,078|| align=right|9,07|| align=right|5,375||MBA||18. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91873)||1999 UM42|| align=right|13,7|| align=right|3,119|| align=right|0,103|| align=right|21,71|| align=right|5,508||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91874)||1999 UW43|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,090|| align=right|4,61|| align=right|5,155||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91875)||1999 UF44|| align=right|13,3|| align=right|3,241|| align=right|0,025|| align=right|22,29|| align=right|5,834||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91876)||1999 UO44|| align=right|14,1|| align=right|3,051|| align=right|0,177|| align=right|10,77|| align=right|5,327||MBA||30. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91877)||1999 UK45|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,121|| align=right|10,06|| align=right|4,682||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91878)||1999 UV45|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,067|| align=right|10,40|| align=right|5,748||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91879)||1999 UZ45|| align=right|15,1|| align=right|3,132|| align=right|0,084|| align=right|7,79|| align=right|5,543||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91880)||1999 UC46|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,084|| align=right|10,26|| align=right|5,302||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91881)||1999 UR46|| align=right|14,4|| align=right|2,972|| align=right|0,054|| align=right|12,09|| align=right|5,123||MBA||31. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91882)||1999 UT48|| align=right|15,0|| align=right|2,777|| align=right|0,156|| align=right|15,99|| align=right|4,628||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91883)||1999 UG49|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,142|| align=right|4,20|| align=right|5,626||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91884)||1999 UH49|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,152|| align=right|4,91|| align=right|5,445||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91885)||1999 UK49|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,062|| align=right|9,59|| align=right|5,534||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91886)||1999 UB50|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,167|| align=right|3,83|| align=right|5,158||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91887)||1999 UZ50|| align=right|15,2|| align=right|3,140|| align=right|0,257|| align=right|6,01|| align=right|5,564||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91888)||1999 UA51|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,104|| align=right|11,70|| align=right|5,466||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91889)||1999 UQ59|| align=right|14,6|| align=right|2,959|| align=right|0,059|| align=right|10,41|| align=right|5,089||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(91890) Kiriko Matsuri||1999 VD2|| align=right|13,7|| align=right|2,997|| align=right|0,129|| align=right|11,68|| align=right|5,187||MBA||4. listopadu 1999||Yanagida||A. Tsuchikawa
|-
|(91891)||1999 VJ2|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,129|| align=right|8,78|| align=right|5,127||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91892)||1999 VB3|| align=right|15,4|| align=right|3,193|| align=right|0,166|| align=right|2,22|| align=right|5,704||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91893)||1999 VP4|| align=right|13,5|| align=right|3,071|| align=right|0,069|| align=right|11,07|| align=right|5,381||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(91894)||1999 VH5|| align=right|13,0|| align=right|2,913|| align=right|0,113|| align=right|13,53|| align=right|4,970||MBA||6. listopadu 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(91895)||1999 VV5|| align=right|13,6|| align=right|3,011|| align=right|0,098|| align=right|11,39|| align=right|5,224||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91896)||1999 VY9|| align=right|13,6|| align=right|2,948|| align=right|0,171|| align=right|9,80|| align=right|5,062||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(91897)||1999 VB10|| align=right|14,1|| align=right|2,978|| align=right|0,242|| align=right|9,45|| align=right|5,139||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(91898)||1999 VB11|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,122|| align=right|4,57|| align=right|5,124||MBA||8. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(91899)||1999 VT11|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,121|| align=right|10,79|| align=right|5,371||MBA||7. listopadu 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(91900)||1999 VV11|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,156|| align=right|5,50|| align=right|5,520||MBA||5. listopadu 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(91901)||1999 VB15|| align=right|15,9|| align=right|3,028|| align=right|0,150|| align=right|3,09|| align=right|5,269||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91902)||1999 VU17|| align=right|14,4|| align=right|3,072|| align=right|0,067|| align=right|8,95|| align=right|5,384||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91903)||1999 VA19|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,100|| align=right|26,00|| align=right|5,586||MBA||10. listopadu 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(91904)||1999 VW19|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,164|| align=right|2,14|| align=right|5,649||MBA||7. listopadu 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(91905)||1999 VB20|| align=right|14,8|| align=right|3,037|| align=right|0,118|| align=right|2,27|| align=right|5,292||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91906)||1999 VE24|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,204|| align=right|12,13|| align=right|5,517||MBA||15. listopadu 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(91907)||1999 VA26|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,224|| align=right|12,92|| align=right|5,406||MBA||13. listopadu 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(91908)||1999 VK27|| align=right|13,3|| align=right|3,112|| align=right|0,116|| align=right|8,00|| align=right|5,490||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(91909)||1999 VZ28|| align=right|14,5|| align=right|2,921|| align=right|0,117|| align=right|2,57|| align=right|4,990||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91910)||1999 VD29|| align=right|15,4|| align=right|3,086|| align=right|0,175|| align=right|1,27|| align=right|5,422||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91911)||1999 VQ29|| align=right|14,3|| align=right|3,053|| align=right|0,057|| align=right|5,50|| align=right|5,333||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91912)||1999 VC30|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,172|| align=right|2,20|| align=right|5,375||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91913)||1999 VD30|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,158|| align=right|6,08|| align=right|5,532||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91914)||1999 VD31|| align=right|14,9|| align=right|3,132|| align=right|0,208|| align=right|0,92|| align=right|5,542||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91915)||1999 VF31|| align=right|14,8|| align=right|3,208|| align=right|0,176|| align=right|9,34|| align=right|5,746||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91916)||1999 VL31|| align=right|15,0|| align=right|3,048|| align=right|0,164|| align=right|1,46|| align=right|5,320||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91917)||1999 VT31|| align=right|15,6|| align=right|3,032|| align=right|0,154|| align=right|1,77|| align=right|5,279||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91918)||1999 VS32|| align=right|15,1|| align=right|3,219|| align=right|0,164|| align=right|0,23|| align=right|5,773||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91919)||1999 VE33|| align=right|14,4|| align=right|2,926|| align=right|0,128|| align=right|3,92|| align=right|5,003||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91920)||1999 VF33|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,056|| align=right|9,44|| align=right|5,498||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91921)||1999 VN33|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,115|| align=right|4,99|| align=right|5,365||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91922)||1999 VP37|| align=right|13,8|| align=right|3,146|| align=right|0,183|| align=right|5,13|| align=right|5,580||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91923)||1999 VE38|| align=right|14,6|| align=right|3,193|| align=right|0,208|| align=right|9,16|| align=right|5,706||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91924)||1999 VL38|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,058|| align=right|10,05|| align=right|5,183||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91925)||1999 VM38|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,152|| align=right|1,85|| align=right|5,360||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91926)||1999 VN38|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,240|| align=right|6,18|| align=right|5,598||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91927)||1999 VA39|| align=right|14,3|| align=right|3,208|| align=right|0,061|| align=right|15,98|| align=right|5,746||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91928)||1999 VY47|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,052|| align=right|9,64|| align=right|5,111||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91929)||1999 VO48|| align=right|14,1|| align=right|2,991|| align=right|0,100|| align=right|11,51|| align=right|5,173||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91930)||1999 VT48|| align=right|14,5|| align=right|2,892|| align=right|0,150|| align=right|10,13|| align=right|4,918||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91931)||1999 VK52|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,117|| align=right|12,02|| align=right|5,315||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91932)||1999 VT53|| align=right|15,1|| align=right|3,055|| align=right|0,132|| align=right|7,16|| align=right|5,339||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91933)||1999 VB54|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,099|| align=right|12,25|| align=right|5,598||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91934)||1999 VM54|| align=right|15,0|| align=right|3,119|| align=right|0,187|| align=right|0,69|| align=right|5,507||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91935)||1999 VE55|| align=right|14,9|| align=right|3,080|| align=right|0,179|| align=right|1,24|| align=right|5,405||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91936)||1999 VC57|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,096|| align=right|11,77|| align=right|5,523||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91937)||1999 VQ58|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,078|| align=right|14,29|| align=right|5,717||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91938)||1999 VB60|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,150|| align=right|8,29|| align=right|5,435||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91939)||1999 VY60|| align=right|13,3|| align=right|2,760|| align=right|0,170|| align=right|16,11|| align=right|4,584||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91940)||1999 VZ60|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,142|| align=right|3,19|| align=right|5,431||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91941)||1999 VR63|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,129|| align=right|10,68|| align=right|5,362||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91942)||1999 VV63|| align=right|15,1|| align=right|3,136|| align=right|0,187|| align=right|0,52|| align=right|5,553||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91943)||1999 VA64|| align=right|13,9|| align=right|3,230|| align=right|0,078|| align=right|7,59|| align=right|5,805||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91944)||1999 VO64|| align=right|15,2|| align=right|3,183|| align=right|0,166|| align=right|1,82|| align=right|5,678||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91945)||1999 VU64|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,152|| align=right|2,73|| align=right|5,477||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91946)||1999 VM65|| align=right|13,8|| align=right|3,132|| align=right|0,203|| align=right|17,17|| align=right|5,542||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91947)||1999 VT65|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,111|| align=right|7,19|| align=right|5,774||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91948)||1999 VV67|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,179|| align=right|1,82|| align=right|5,379||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91949)||1999 VY67|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,095|| align=right|11,30|| align=right|5,405||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91950)||1999 VN68|| align=right|14,9|| align=right|3,135|| align=right|0,092|| align=right|17,14|| align=right|5,550||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91951)||1999 VS68|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,082|| align=right|15,71|| align=right|5,646||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91952)||1999 VV70|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,120|| align=right|1,29|| align=right|5,468||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91953)||1999 VS71|| align=right|15,1|| align=right|3,043|| align=right|0,017|| align=right|2,60|| align=right|5,306||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91954)||1999 VV76|| align=right|14,8|| align=right|3,093|| align=right|0,122|| align=right|11,14|| align=right|5,439||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91955)||1999 VK77|| align=right|14,6|| align=right|3,183|| align=right|0,164|| align=right|5,55|| align=right|5,678||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91956)||1999 VN77|| align=right|14,4|| align=right|3,011|| align=right|0,064|| align=right|9,29|| align=right|5,224||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91957)||1999 VO78|| align=right|14,3|| align=right|3,164|| align=right|0,112|| align=right|4,51|| align=right|5,628||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91958)||1999 VM79|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,093|| align=right|9,80|| align=right|5,150||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91959)||1999 VR79|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,048|| align=right|6,22|| align=right|5,375||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91960)||1999 VA80|| align=right|16,9|| align=right|1,883|| align=right|0,092|| align=right|20,57|| align=right|2,583||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91961)||1999 VH80|| align=right|14,5|| align=right|3,119|| align=right|0,046|| align=right|9,38|| align=right|5,507||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91962)||1999 VR85|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,129|| align=right|1,48|| align=right|5,382||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91963)||1999 VB86|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,091|| align=right|1,76|| align=right|5,059||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91964)||1999 VS88|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,142|| align=right|10,91|| align=right|5,576||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91965)||1999 VM89|| align=right|13,9|| align=right|3,240|| align=right|0,114|| align=right|1,39|| align=right|5,831||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91966)||1999 VP91|| align=right|14,7|| align=right|3,167|| align=right|0,159|| align=right|7,02|| align=right|5,634||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91967)||1999 VZ91|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,056|| align=right|14,64|| align=right|4,309||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91968)||1999 VA92|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,208|| align=right|4,40|| align=right|5,367||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91969)||1999 VC92|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,145|| align=right|9,87|| align=right|5,171||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91970)||1999 VK92|| align=right|14,7|| align=right|2,810|| align=right|0,122|| align=right|11,72|| align=right|4,710||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91971)||1999 VO92|| align=right|14,2|| align=right|2,925|| align=right|0,080|| align=right|2,35|| align=right|5,001||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91972)||1999 VW92|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,083|| align=right|10,70|| align=right|5,107||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91973)||1999 VL93|| align=right|14,1|| align=right|3,073|| align=right|0,030|| align=right|10,76|| align=right|5,386||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91974)||1999 VG94|| align=right|14,4|| align=right|3,004|| align=right|0,081|| align=right|10,27|| align=right|5,206||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91975)||1999 VN94|| align=right|15,6|| align=right|3,110|| align=right|0,170|| align=right|1,38|| align=right|5,483||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91976)||1999 VD96|| align=right|16,3|| align=right|3,041|| align=right|0,115|| align=right|0,29|| align=right|5,301||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91977)||1999 VH96|| align=right|14,8|| align=right|3,205|| align=right|0,143|| align=right|4,81|| align=right|5,737||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91978)||1999 VV96|| align=right|15,4|| align=right|3,136|| align=right|0,165|| align=right|1,23|| align=right|5,552||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91979)||1999 VU97|| align=right|14,2|| align=right|2,961|| align=right|0,095|| align=right|10,09|| align=right|5,094||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91980)||1999 VD98|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,015|| align=right|10,33|| align=right|5,324||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91981)||1999 VB99|| align=right|14,0|| align=right|3,210|| align=right|0,092|| align=right|4,35|| align=right|5,750||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91982)||1999 VC102|| align=right|15,7|| align=right|3,142|| align=right|0,170|| align=right|1,16|| align=right|5,567||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91983)||1999 VY103|| align=right|16,0|| align=right|3,075|| align=right|0,269|| align=right|2,39|| align=right|5,392||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91984)||1999 VE106|| align=right|13,8|| align=right|3,209|| align=right|0,094|| align=right|9,52|| align=right|5,748||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91985)||1999 VO113|| align=right|13,5|| align=right|3,213|| align=right|0,054|| align=right|7,06|| align=right|5,759||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(91986)||1999 VD114|| align=right|15,2|| align=right|3,065|| align=right|0,248|| align=right|6,22|| align=right|5,365||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(91987)||1999 VF114|| align=right|14,4|| align=right|3,004|| align=right|0,096|| align=right|8,48|| align=right|5,205||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(91988)||1999 VL114|| align=right|14,6|| align=right|2,966|| align=right|0,078|| align=right|9,85|| align=right|5,107||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(91989)||1999 VO114|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,071|| align=right|9,11|| align=right|5,159||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(91990)||1999 VO115|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,138|| align=right|17,46|| align=right|5,641||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91991)||1999 VH116|| align=right|15,1|| align=right|3,098|| align=right|0,047|| align=right|5,22|| align=right|5,452||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91992)||1999 VD120|| align=right|15,4|| align=right|2,879|| align=right|0,062|| align=right|2,39|| align=right|4,884||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91993)||1999 VP122|| align=right|16,0|| align=right|3,019|| align=right|0,024|| align=right|9,58|| align=right|5,246||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91994)||1999 VF124|| align=right|15,1|| align=right|3,074|| align=right|0,092|| align=right|10,12|| align=right|5,388||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91995)||1999 VC133|| align=right|15,1|| align=right|2,988|| align=right|0,066|| align=right|9,89|| align=right|5,164||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91996)||1999 VG133|| align=right|14,7|| align=right|3,235|| align=right|0,104|| align=right|18,43|| align=right|5,818||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91997)||1999 VQ135|| align=right|14,8|| align=right|2,922|| align=right|0,077|| align=right|5,43|| align=right|4,994||MBA||8. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91998)||1999 VE137|| align=right|15,5|| align=right|3,069|| align=right|0,162|| align=right|0,36|| align=right|5,377||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91999)||1999 VL139|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,139|| align=right|11,25|| align=right|5,313||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(92000)||1999 VN144|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,167|| align=right|27,00|| align=right|5,635||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek